Gaozong () ist der postum verliehene Name („Tempelname“) verschiedener chinesischer Kaiser. Er kann sich auf folgende Personen beziehen:

 Han Yuan di (; reg. 49–33 v. Chr.)
 Tang Gaozong (; reg. 649–683)
 Song Gaozong (; reg. 1127–1162)
 Qianlong aus der Mandschu Qing-Dynastie (reg. 1735–1796)

Siehe auch:
 Gojong